Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Rekorde und Statistiken zur Fußball-Europameisterschaft 2012.

Torjäger 

Anmerkungen:

 Sortierreihenfolge: 1. Anzahl der Tore, 2. Anzahl der Vorlagen, 3. geringere Spielzeit

Besondere Tore 
 Erstes Tor: Robert Lewandowski (Polen) im Eröffnungsspiel Polen – Griechenland in der 17. Minute
 Schnellstes Tor: Petr Jiráček (Tschechien) nach 2:14 Minuten des Spiels Griechenland – Tschechien (Endstand 1:2). Das Tor war bis dahin eines der beiden drittschnellsten Tore der EM-Geschichte zusammen mit dem ersten Tor aus England – Deutschland 1996.
 Erstes Eigentor: Glen Johnson (England) im Spiel Schweden – England zum zwischenzeitlichen 1:1 (Endstand 2:3)
 Letztes Tor und schnellstes Tor nach einer Einwechslung: Juan Mata, in der 88. Minute des Finales zum 4:0, eine Minute nach seiner Einwechslung.

Inoffizielle1 Gesamttabelle EM 2012 
Die Tabelle wurde nach den Spielen sortiert.

1Die beiden Verlierer der Halbfinalbegegnungen werden von der UEFA offiziell auf dem dritten Platz geführt. Außerdem gibt es von der UEFA keine offizielle Rangliste der anderen Teilnehmer. (Konsequenterweise müssten so z. B. die Verlierer der Viertelfinalbegegnungen auf dem fünften Platz geführt werden etc.)
Anmerkung: Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, werden als Remis gewertet, da offiziell das Elfmeterschießen nicht Bestandteil des Spiels ist. Tore im Elfmeterschießen werden nicht mitgezählt.

Farblegende:
 Europameister
 Aus im Finale
 Aus im Halbfinale
 Aus im Viertelfinale
 Aus in der Vorrunde

Spieler 

 Ältester Spieler der Endrunde war Griechenlands Torwart Konstantinos Chalkias (38). Er wurde in den ersten beiden Spielen eingesetzt, musste aber im zweiten Spiel nach 23 Minuten ausgewechselt werden.
 Jüngster Spieler war der niederländische Verteidiger Jetro Willems (18 Jahren und 71 Tage). Er löste damit Enzo Scifo als jüngsten Spieler bei einer EM-Endrunde ab.
 Die größten Spieler waren mit 1,99 m Konstantinos Chalkias (Griechenland) und Andreas Isaksson (Schweden), der kleinste Sebastian Giovinco (Italien) mit 1,64 m.
 Iker Casillas und Olof Mellberg waren die einzigen Spieler, die bereits bei drei EM-Endrunden im Kader standen. Während Casillas aber 2000 nicht eingesetzt wurde, kam Mellberg bei allen drei Teilnahmen auch zum Einsatz. Am 11. Juni kam Mellberg beim Spiel gegen Co-Gastgeber Ukraine zum Einsatz und hat somit Einsätze bei vier Endrundenturnieren.
 Zwölf Spieler mit mindestens 100 Länderspielen standen in den Kadern der EM-Teilnehmer. Alle kamen im ersten Spiel ihrer Mannschaften zum Einsatz. Zudem machten Lukas Podolski (Deutschland) und Damien Duff (Irland) beim jeweils letzten Gruppenspiel ihrer Mannschaften und Xabi Alonso (Spanien) im Viertelfinale ihr 100. Länderspiel.
 Die meisten Spieler aus einem Fußballverein stellte der FC Bayern München (12 in 5 Mannschaften).
 Die meisten Spieler im Finale stellten der FC Barcelona und Juventus Turin (je 6)
 „Italien, Russland, Republik Irland und Schweden hatten mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren die ältesten Kader.“
 Deutschland stellte mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren die jüngste Mannschaft.

Nur England setzte ausschließlich Spieler aus der heimischen Liga ein. Dagegen standen im Kader Irlands nur Spieler, die in ausländischen Ligen spielen. In der schwedischen Mannschaft standen Spieler aus 13 Ligen. Nur zwei Spieler, der Ire Robbie Keane und der Schwede Christian Wilhelmsson spielen in Ländern, die nicht der UEFA angehören. In der folgenden Tabelle ist für die EM-Teilnehmer die Anzahl der vor der EM in ausländischen Ligen und der heimischen Liga (grün hinterlegt) spielenden Spieler zusammengefasst (Stand: 8. Juni 2012).

Trainer 

 Folgende Trainer nahmen bereits als Spieler an einer EM-Endrunde teil: Slaven Bilić () 1996, Laurent Blanc () 1992, 1996 und 2000, Vicente del Bosque () 1980, Paulo Bento () 2000 und Morten Olsen () 1984 und 1988.
 Ältester Trainer war Giovanni Trapattoni, der beim ersten Spiel der irischen Mannschaft 73 Jahre und 85 Tage alt war. Er überbot damit den bisherigen Altersrekord von Otto Barić, der als Trainer der kroatischen Mannschaft 2004 71 Jahre alt war.
 Jüngster Trainer war Paulo Bento, der beim ersten Spiel der portugiesischen Mannschaft 42 Jahre und 355 Tage alt war.
 Drei Mannschaften (Griechenland, Irland und Russland) wurden von ausländischen Trainern betreut.
 Je zwei Trainer kamen aus Italien, den Niederlanden und Portugal.
 Nur zwei Länder traten wieder mit demselben Cheftrainer wie schon 2008 an: Deutschland mit Joachim Löw und Kroatien mit Slaven Bilić. Dänemark trat bereits 2004 mit Morten Olsen an, konnte sich für die EM 2008 aber nicht qualifizieren.
 Dick Advocaat ist der zweite Trainer (nach Guus Hiddink), der mit zwei verschiedenen Mannschaften (wie Hiddink mit den Niederlanden und Russland) an der Endrunde teilnahm.
 Giovanni Trapattoni ist der dritte Trainer, der ebenfalls mit zwei verschiedenen Mannschaften (Italien und Irland) an einer Endrunde teilnahm.

Strafstöße 

 Erster vergebener Strafstoß: Giorgos Karagounis () im Eröffnungsspiel Polen – Griechenland (71. Minute)
 Erster verwandelter Strafstoß: Dimitrios Salpingidis () im Viertelfinale Deutschland – Griechenland (89. Minute)

Karten

Karten nach Spieler

Karten nach Team 

Anmerkung:
 Sortierreihenfolge: 1. Gesamtsumme aller Karten, 2. Alphabetische Sortierung

Sperren auf Grund von Karten

Wissenswertes 

 Erste Gelb-Rote Karte: Sokratis () – 44. Minute Polen – Griechenland
 Erste Rote Karte: Wojciech Szczęsny () – 69. Minute Polen – Griechenland
 Meiste Karten in einem Spiel: 9 gelbe Karten im Spiel  –

Men of the Matches 

In Zusammenarbeit mit dem Sponsor Carlsberg wird per Internetabstimmung zu jedem Endrundenspiel der beste Mann des Spiels (Man of the Match) bestimmt. „Bei jedem Spiel wird ein ausgewiesener Experte dabei sein, dem nach Abschluss der Abstimmungsphase nach 83 Minuten kurz vor Spielende die von den Fans gewählten Top-3-Spieler präsentiert werden. Danach wählt er den Gewinner der offiziellen Auszeichnung zum Mann des Spiels und gibt das Ergebnis bekannt.“ Am häufigsten (je 3×) wurden Andrés Iniesta und Andrea Pirlo gewählt, Iniesta wurde auch zum besten Spieler des Turniers gekürt.

Fortlaufende Rangliste 

Anmerkungen: Kursiv gesetzte Mannschaften waren 2012 nicht dabei, fett gesetzte Mannschaft gewann das Turnier. Das 1968 durch Losentscheid entschiedene Halbfinale zwischen Italien und der UdSSR wird in dieser Tabelle als Remis gewertet – ebenso alle in Elfmeterschießen entschiedene Spiele.

Besonderheiten 
 Spanien konnte als erste Mannschaft den vier Jahre zuvor gewonnenen Titel verteidigen.
 Mit Tschechien wurde erstmals bei einer EM-Endrunde eine Mannschaft mit negativer Tordifferenz Gruppensieger.
 Deutschland beendete erstmals die Gruppenphase mit drei Siegen.
 Die Niederlande beendeten erstmals die Gruppenphase mit drei Niederlagen.
 In jeder der vier Gruppen schied eine Mannschaft, die mit einem Sieg ins Turnier gestartet war, nach der Vorrunde aus (Russland, Dänemark, Kroatien, Ukraine). Nur Deutschland erreichte nach einem Auftaktsieg das Viertelfinale.
 Alle Finalisten der vorangegangenen vier Europameisterschaften erreichten das Viertelfinale: Deutschland, Tschechien, Frankreich, Italien, Griechenland, Portugal, Spanien. Der achte Viertelfinalist (England) stand als einziger noch nie im Finale.
 Griechenland verlor erstmals ein Spiel in der K.-o.-Runde.
 England schied zum dritten Mal in der K.-o.-Runde durch Elfmeterschießen aus.
 Erstmals trafen mit Spanien und Italien im Finale zwei Mannschaften aufeinander, die in der Vorrunde gegeneinander remis spielten sowie die letzten beiden Weltmeister.

Siehe auch 

 Fußball-Europameisterschaft/Rekorde

Weblinks 

 uefa.com: EURO-Spieler-Statistiken

Einzelnachweise 

!
Europameisterschaft Statistik 2012